Laskowice (gromada w powiecie oleskim)
 Laskowice (gromada w powiecie świeckim)
także:
 Laskowice Oławskie (gromada) (powiat oławski)
 Łaskowice (gromada) (powiat łaski)